Первая Федеральная Лига Югославии 1983/1984 () — 55-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1983/1984
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1983 году
Спорт в Югославии в 1984 году